Balai Jaring (Payakumbuh Timur), een plaats in Indonesië
Balai Jaring (Payakumbuh Utara), een plaats in Indonesië